Дмитрий Дмитриевич Заклинский () — русский и советский военный инженер-электрик, руководитель военного радиотелеграфа (1917). Председатель технического комитета Военно-технического управления ЦС РККА.

Биография 
Родился  года в Санкт-Петербурге в дворянской семье.

Учился во 2-м Кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, Николаевском Инженерном училище (с 1894), Военно-электротехнической школе (1899—1901).

Участник Русско-Японской и I Мировой войн, где поддерживал радиотелеграфную связь.

В августе 1917 года произведён в полковники и утверждён в должности Командира дивизиона.

В декабре 1917 года на Первом Всероссийском съезде радиотереграфистов в Петрограде был избран главным начальником Военного радиотелеграфа.

В 1918 году переведён из Владивостока в Москву.

Председатель технического комитета Военно-технического управления ЦС РККА.

Руководитель радиотелеграфии РККА.

Научный работник, член ЦС КИБУ, преподаватель вузов 2 ранга.

Скончался в 1928 году, похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве (1 участок, 13 ряд, № 4.).

Семья 
 Жена — Александра Николаевна Заклинская (1886, Красноярск — 1943, Москва) — учитель английского языка, персональный пенсионер.
Дочери:
 Заклинская, Евдокия Дмитриевна (1902-)
 Заклинская, Елена Дмитриевна (1910—1989) — палинолог.

Членство в организациях 
 Всероссийское общество российских инженеров (РОРИ) — один из учредителей в 1918.

Примечания

Ссылки 
 Д.Д. Заклинский на сайте РВИО.
 Д.Д. Заклинский на сайте «Школы военных инженеров в 1701—1960 годах»

Похороненные на Новодевичьем кладбище